Satz puede referirse a:
 Alexander Satz, pianista de origen ruso.
 Mario Satz, poeta, novelista, ensayista y traductor argentino.
 Wayne Thomas Satz, periodista estadounidense